Plafond (bouw): een bouwkundig onderdeel
Bovengrens: een wiskundig begrip
Glazen plafond: een metafoor